В одиночному розряді тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (фінал)
 Кончіта Мартінес (переможниця)
 Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)

 Гелена Сукова (1-ше коло)
 Марі П'єрс (2-ге коло)
 Аманда Кетцер (чвертьфінал)
 Наташа Звєрєва (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1993
Тур WTA 1993